Ойконим
 
 Джанлар  — исчезнувшее село в Красноперекопском районе Крыма
 Джанлар  — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма